Johann August Zeune (1778-1853), écrivain, géographe, pédagogue et germaniste allemand, fils du suivant ;
 Johann Karl Zeune (1736-1788), philologue allemand